Hurts 2B Human (single) van de zangeres Pink
afkomstig van Hurts 2B Human (album)